Переселение грузин в Абхазию и геноцид абхазского народа ( — действия, предпринимаемые Российской империей и ГССР, с целью заселить опустевшую Абхазию после махаджирства соседними народностями, изменив демографию в пользу последних. После геноцида черкесов и абазов, абхазы составляли большинство населения — 60 %, к советскому времени с грузинизацией количество абхазов снизилось до 17 %, чему способствовали также массовые гонения и убийства мирных жителей Абхазии в 1918 которое также затрагивало греков и армян. Также убийства мирных жителей  происходили во время абхазо-грузинского полномошбатного конфликта в 1992—1993.

Сваны в Кодорском ущелье

Кодорское ущелье - ещё одна часть Абхазии, также заселяемая западными народами Грузии, согласно переписи в:

1906 г. - 0 сван

1911 г. - 257 сван

1923 г. - 1534 сван (вместе с грузинами)

1926 г. - 1969 сван 

Сваны нетолько играли роль казаков - переселенцев во времена Российской империи и СССР, а также участвовали в боевых действиях против кавказских народов, около 70~ сванов участвовали в походе на абхазское общество Дал в 1837 в составе отрядов генерала Розена, а во время отечественной войны народа Абхазии сваны воевали в отряде "Монадире" против абхазских сил в 1992-1993 гг.

Изменение исторических топонимов на сванские:
 
Бариал - Октомбери

Мархьаул - Мерхеули

Амзара - Хеивани
 
Кодор - Кодори 

И т.д.

Переселение мегрел в Мырзакан

Заслуженный учитель Абхазии Э.Эзугба сообщает; 

«ассимиляция абхазов (как бы неприятно это слово не звучало) особенно усилилась после установления Советской власти… Приведу один факт: в 1935 году провели паспортизацию в нашем районе… Завершив работу и выдав паспорта, мы подвели итоги, в результате которых выявилось, что в нашем селе из граждан, получивших паспорта, абхазами записались 72 %. И, если не ошибаюсь, в целом по Гальскому району — 68-70 %…» [В 1939 году старые паспорта были заменены новыми и] «всех тех, кто в старых были записаны „абхазами“, в новых — записали „грузинами“…

По сведетельству большинству источников основное население Мырзакана (Гальского района) являлось абхазами (около 70%), сейчас же в Гальском районе проживает всего 200-300 чел. считающих себя абхазами, после абхазо-грузинской войны в Гальский район, в качестве беженцев также вернулось около 40 тыс. мегрел.

Пропагандисты переселения 
Якоб Гогебашвили — важный и первейший грузинский пропагандист в сфере переселения западных жителей Грузии в Абхазию, провоцировал абхазское население во время Турецко-Российской войны, он заявил что «Колонизация Абхазии мингрельцами является делом, имеющие государственное значение», в 1877 публицист создал статью в газете «Тифлисский вестник», под названием «Кем заселить Абхазию?»

Лаврентий Берия — после вероломного убийства Нестора Лакоба, Берия занял его пост «лучшего друга» Сталина, он занимается личными поручениями выше упомянутого и руководит этноцидом абхазского народа, при его эгиде вплоть до 1950-ых запрещают абхазский язык в школах и переводят на обязательное изучение чужого языка, в 1937 абхазский алфавит был переведен на грузинскую основу, изменялись абхазские топонимы и названия, по словам абхазского поэта Владимира Зантария даже запрещалось радио на абхазском языке: «до 30-ых годов из-за сталинско-бериевских репрессий радио было фактически закрыто».

Общее население Абхазии

Российская империя 1866 г. 

абхазцы: 58.963 чел

грузины: 4.166 чел.

Большинство населения Абхазии согласно переписи состовляли абхазы, однако к советскому времени грузинские переселенцы взяли вверх, грузин в 1866 было абсолютное меньшинство.

Перепись население АССР 1989:

Перепись населения советского времени (1989 г.)

Грузины: 239.872

Абхазы: 93.267.

Переселение было явно заметно на переписях.

Примечания 

История Абхазии